Ла Артеса има више значења:

 Ла Артеса (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Артеса (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Артеса (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику